David Gilmour (1946), frontman van Pink Floyd
David Gilmour (1978), zijn eerste soloalbum
Jimmy Gilmour (1961), Schots voetballer
Doug Gilmour (1963), Canadees ijshockeyspeler

Zie ook 
Gilmore, doorverwijspagina